The Tipping Point – album dei The Roots del 2004
 The Tipping Point – singolo dei Tears for Fears del 2021
 The Tipping Point – album dei Tears for Fears del 2022